Juan Muñiz (1885–1967) – misjonarz Świadków Jehowy, nadzorca Biura Oddziału w Argentynie
 Juan Muñiz (ur. 1992) – piłkarz hiszpański